Dijkzeul ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Dijkzeul (* 1966), niederländischer Dozent für humanitäre Hilfe
 Lieneke Dijkzeul (* 1950), niederländische Schriftstellerin